Knjasew (, weibliche Form Knjasewa, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Artemi Jurjewitsch Knjasew (* 2001), russischer Eishockeyspieler
 Igor Wladimirowitsch Knjasew (* 1983), russischer Eishockeyspieler
 Iwan Alexandrowitsch Knjasew (1893–1937), sowjetischer Politiker
 Kirill Leonidowitsch Knjasew (* 1983), russischer Eishockeyspieler
 Olga Nikolajewna Knjasewa (1954–2015), sowjetische Fechterin
 Waleri Igorewitsch Knjasew (* 1992), russischer Eishockeyspieler
 Wsewolod Knjasew (1891–1913), russischer Dichter
 Wiktor Knjasew (* 1925), sowjetischer Stabhochspringer